Pokopališče Novodevičje je ime dveh pokopališč:
 Pokopališče Novodevičje, Moskva
 Pokopališče Novodevičje, Sankt Peterburg